Don Adams (acteur), een Amerikaanse acteur
Don Adams (zanger), een Brits zanger
Don Alden Adams, president van het Wachttorengenootschap